Terremoto del Friuli del 1348 – evento sismico avvenuto il 25 gennaio 1348 localizzato tra Slovenia e Friuli
 Terremoto del Friuli del 1511 – evento sismico avvenuto il 26 marzo 1511
 Terremoto del Friuli del 1976 – evento sismico la cui scossa principale avvenne il 6 maggio 1976 con epicentro sotto il monte san Simeone nei pressi di Venzone